Bosznia-Hercegovina
Prozor-Rama falu és község a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Prozor falu Otocsán községben, Lika-Zengg megyében
Prozor vár Közép-Dalmáciában, Vrlika település felett
Prozor vár Likában, Prozor település felett